Джеймс О́ливер Вон (; 14 июля 1988, Бирмингем) — английский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Джеймс Вон забил несколько голов за дубль «Эвертона» в сезоне 2004/05 и 10 апреля 2005 года дебютировал за основной состав команды, став самым молодым футболистом «Эвертона», сыгравшим в Премьер-Лиге.

В 2009 году принимал участие в финале Кубка Англии, в котором «Эвертон» уступил «Челси».

Долгое время Вон считался очень перспективным нападающим, однако на карьере игрока сказалась череда травм, и футболист стал редко проходить в состав «ирисок», результатом чего стал ряд аренд в такие клубы, как «Дерби Каунти», «Лестер Сити» и «Кристал Пэлас».

27 мая 2011 года перешёл в клуб «Норвич Сити», подписав с «канарейками» контракт сроком на 3 года.

3 июля 2013 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Хаддерсфилд Таун».

Карьера в сборной 
Выступал в составе юношеских и молодёжной сборных Англии.

Достижения 
 «Эвертон»
 Финалист Кубка Англии: 2008/09

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Бирмингем Сити»\

Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Футболисты Англии
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Транмир Роверс»